El Bercial (wijk) - wijk in Getafé
 El Bercial (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk